Вілла́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 50 км на південний захід від Ліона, 5 км на північний захід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 3332 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 7967,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 

 Віллар на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара